Patscher Alm ist der Name folgender Almen:

 Patscher Alm (Patsch), Alm in der Gemeinde Patsch, Tirol
 Patscher Alm (St. Jakob in Defereggen), Alm in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, Tirol